

Persone 
 Heinz-Joachim Rothenburg (1944) – atleta tedesco

Geografia

Francia 
 Rothenburg – antico nome tedesco di Rougemont-le-Château, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Germania 
 Rothenburg – ex comune ora frazione di Krugsdorf, comune nel circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Rothenburg – ex comune ora frazione di Wettin-Löbejün, città nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Rothenburg ob der Tauber – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Rothenburg/Oberlausitz – città nel circondario di Görlitz (Sassonia)

Polonia 
 Rothenburg an der Obra – antico nome tedesco di Rostarzewo, frazione del comune di Rakoniewice nel distretto di Grodzisk Wielkopolski (Grande Polonia)
 Rothenburg an der Oder – antico nome tedesco di Czerwieńsk, comune nel distretto di Zielona Góra (Lubusz)

Repubblica Ceca 
 Rothenburg – antico nome tedesco di Červená Hora, comune nel distretto di Náchod (Hradec Králové)
 Rothenburg – antico nome tedesco di Červený Hrádek, comune nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)

Svizzera 
 Rothenburg – comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
 Rotenburg – pagina di disambiguazione
 Rottenburg – pagina di disambiguazione